KBS peut vouloir dire :
 , un réseau de radio philippin ;
 , le plus grand complexe éducatif hors campus de la Michigan State University ;
 Korean Broadcasting System, le réseau public de radio et de télévision sud-coréen ;
 Kyoto Broadcasting System, une chaîne de télé-achat basée à Kyoto au Japon ;
 KBS, le surnom de K. B. Sundarambal, chanteuse et actrice indienne.